«Денвер Наггетс» — американский профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в городе Денвер (штат Колорадо, США). «Наггетс» выступают в Северо-Западном дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда была основана в 1967 году под названием «Денвер Рокетс» и выступала в Американской баскетбольной ассоциации (АБА). В 1974 году клуб сменил название на «Денвер Наггетс», а в 1976 году, после банкротства АБА НБА разрешила четырём клубам АБА — «Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Нетс», перейти в лигу.

С момента образования команды ею руководило 20 главных тренеров. Первым главным тренером клуба был Боб Басс, которому удалось вывести «Рокетс» в полуфинал дивизиона. Одним из самых успешных тренеров клуба является Даг Мо, который является лидером «Наггетс» по количеству проведённых игр в регулярном чемпионате и плей-офф, а также по победам, одержанным в играх плей-офф. В сезоне 1987/88 он становился тренером года НБА. Ларри Браун — единственный тренер в истории «Наггетс», введённых в баскетбольный Зал славы как тренер. Ещё один тренер «Наггетс», Джон Маклендон, также был введён в Зал славы за вклад в развитие баскетбола. В 1976 году под руководством Брауна «Наггетс» единственный раз в своей истории выходили в финал чемпионата. Джон Маклендон, Джо Белмонт, Донни Уолш, Дэн Иссл, Билл Хэнзлик, Майк Эванс, Джефф Бзделик, Майкл Купер и Брайан Шоу всю свою тренерскую карьеру провели в «Наггетс». В настоящее время главным тренером «Наггетс» является Майкл Мэлоун

Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона 2018/19.

Примечания

Ссылки 
 

Тренеры «Денвер Наггетс»
Денвер Наггетс